Europese weg 11, een Europese weg
 E11 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten
Wandelroute E11, een Europese wandelroute